Plusieurs voies de pays francophones portent le nom de « Lebrun » ou « Le Brun » :
 Rue Lebrun à Nantes ;
 Rue Le Brun à Paris.

Voir aussi